Babette Vandeput, Belgisch atlete
 Steven Vandeput, Belgisch politicus en ondernemer
 Tom Vandeput, Belgisch politicus
 Virgile Vandeput, Belgisch alpineskiër
 Yannick Vandeput, Belgisch zwemmer

Nederlandse of Vlaamse achternaam